Die folgenden Personen waren Äbte des Klosters Einsiedeln:

Weblinks 
 Alle Ämter mit Amtsinhabern des Klosters Einsiedeln (pdf) (363 kB)
 Professbuch

Einsiedeln